Владимир Яшвиль:
 Яшвиль, Владимир Владимирович (1813—1864) — князь, генерал майор, участник Кавказской войны.
 Яшвиль, Владимир Михайлович (1764—1815) — князь, генерал-майор, один из участников заговора против Павла I.